Die 1. Amateurliga Südbaden 1965/66 war die 16. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der SV Oberkirch, der sich in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd in der Gruppe Baden-Württemberg nicht gegen die anderen Amateurmeister in Baden-Württemberg durchsetzen konnte und nur den 4. Platz unter den vier teilnehmenden Mannschaften dieser Gruppe erreichte. Der VfR Achern, der Kehler FV und der VfB Gaggenau mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der FV Lörrach und Phönix Durmersheim.

Der SC Baden-Baden nahm für Südbaden an der deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1966 teil, scheiterte aber gleich an den Amateuren vom SV Werder Bremen die Deutscher Amateurmeister wurden.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1965
Fußballsaison 1965/66